Берёзовка и Березо́вка — многозначный термин, название образовано от названия дерева берёза.

Птицы 
 Березовка — другое название вида птиц Мухоловка-белошейка.
 Березовка — другое название вида птиц Мухоловка-пеструшка.

Населённые пункты 
В данном списке:
 Берёзовка — топонимы, для которых наличие буквы «ё» в их названиях подтверждено;
 Березо́вка — топонимы, которые точно пишутся через «е»;
 Березовка — топонимы, для которых неизвестно, «е» или «ё» присутствует в их названиях.

Белоруссия 
Брестская область
 Берёзовка — деревня в Барановичском районе.
 Берёзовка — деревня в Каменецком районе.

Витебская область
 Берёзовка — деревня в Витебском районе.
 Берёзовка — деревня в Городокском районе.
 Берёзовка — деревня в Докшицком районе.

Гомельская область
 Березовка — посёлок в Буда-Кошелёвском районе.
 Берёзовка — деревня в Калинковичском районе.
 Берёзовка — деревня в Кормянском районе.
 Берёзовка — деревня в Мозырском районе.
 Березовка — упразднённая деревня в Наровлянском районе.
 Берёзовка — деревня в Петриковском районе.
 Берёзовка — деревня в Речицком районе.

Гродненская область
 Берёзовка — деревня в Дотишском сельсовете Вороновского района.
 Берёзовка — деревня в Мисевичском сельсовете Вороновского района.
 Берёзовка — деревня в Дятловском районе.
 Берёзовка — город в Лидском районе.
 Березовка — деревня в Островецком районе.

Минская область
 Березовка — деревня, Березинский сельсовет, Березинский район.
 Березовка — деревня, Погостский сельсовет, Березинский район.
 Берёзовка — деревня, Борисовский район.
 Березовка — деревня, Крупский район.
 Березовка — деревня, Пуховичский район.
 Березовка — деревня, Слуцкий район.
 Березовка — деревня, Солигорский район.

Могилёвская область
 Березовка — деревня, Кличевский район.
 Берёзовка — деревня, Вендорожский сельсовет, Могилёвский район.
 Берёзовка — деревня, Полыковичский сельсовет, Могилёвский район.
 Берёзовка — деревня, Славгородский район.

Казахстан 
 Берёзовка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Берёзовка — село в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Берёзовка — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Берёзовка — село в Волчанском сельском округе Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области.
 Берёзовка — село Усть-Таловской поселковой администрации Шемонаихинского районаВосточно-Казахстанской области.
 Берёзовка — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Березовка — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Берёзовка — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Берёзовка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Берёзовка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Берёзовка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Берёзовка — название села Коржымбай, Ескельдинский район Алматинской области
 Берёзовка — название села Жездибай, Мартукский район Актюбинской области до 14 марта 2011 года.
 Берёзовка — название села Кайындысай, Алгинский район Актюбинской области до 11 июля 2007 года.
 Берёзовка — название села Бозтал, Бескарагайский район Восточно-Казахстанской области до 22 июля 2005 года.
 Берёзовка — прежнее название села Кайынды Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.
 Березовка — название села Актау в Железинском районе Павлодарской области до 12 октбря 2012 года.
 Березовка — до 2018 года название села Умит апа в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Берёзовка — название села Береке в Ордабасынском районе Туркестанской области до 15 июня 2000 года.

Латвия 
 Берёзовка — населённый пункт в Лудзенском крае.

Молдавия 
 Берёзовка — село в Окницком районе.

Россия 
Алтай
 Берёзовка — посёлок в Усть-Коксинском районе.

Алтайский край
 Берёзовка — посёлок в городском округе «город Барнаул».
 Берёзовка — село в Бурлинском районе, упразднено в 1962 году.
 Берёзовка — посёлок в Змеиногорском районе.
 Берёзовка — село в Красногорском районе.
 Берёзовка — село в Краснощёковском районе.
 Берёзовка — село в Первомайском районе.
 Берёзовка — посёлок в Поспелихинском районе.
 Берёзовка — посёлок в Родинском районе, упразднён в 1982 году.
 Берёзовка — посёлок в Рубцовском районе.
 Берёзовка — село в Солонешенском районе.
 Берёзовка — село в Тюменцевском районе.
 Берёзовка — посёлок в Хабарском районе.
 Берёзовка — село в Чарышском районе.
 Берёзовка — посёлок в Шипуновском районе.

Амурская область
 Березовка — село в Зейском районе.
 Березовка — село в Ивановском районе.
 Берёзовка — упразднённая деревня в Магдагачинском районе.

Архангельская область
 Берёзовка — посёлок в Красноборском районе.

Башкортостан

 Березовка — деревня в Архангельском районе.
 Берёзовка — деревня в Аургазинском районе, Семёнкинский сельсовет.
 Берёзовка — деревня в Аургазинском районе, Тукаевский сельсовет, упразднена в 1986 году.
 Березовка — деревня в Белебеевском районе.
 Березовка — деревня в Бижбулякском районе.
 Березовка — село в Бирском районе.
 Берёзовка — деревня в Благовещенском районе.
 Берёзовка — деревня в Гафурийском районе.
 Березовка — село в Давлекановском районе.
 Березовка — деревня в Зилаирском районе.
 Берёзовка — деревня в Кармаскалинском районе.
 Берёзовка — деревня в Стерлитамакском районе.
 Березовка — деревня в Уфимском районе.

Белгородская область
 Берёзовка — село в Борисовском районе.
 Березовка — село в Ивнянском районе.

Брянская область
 Берёзовка — деревня в Жуковском районе.
 Березовка — посёлок в Карачевском районе.
 Березовка — посёлок в Климовском районе.
 Березовка — деревня в Клинцовском районе.
 Березовка — село в Погарском районе.
 Березовка — деревня в Почепском районе.
 Березовка — деревня в Рогнединском районе.
 Березовка — деревня в Стародубском районе.
 Березовка — деревня в Суземском районе.

Владимирская область
 Берёзовка — деревня в Муромском районе.

Волгоградская область
 Березовка — село в Березовском сельском поселении Еланского района.
 Берёзовка — село в Рассветовском сельском поселении Еланского района.
 Березовка — село в Руднянском районе.

Вологодская область
 Березовка — посёлок в Бабушкинском районе.
 Березовка — деревня в Великоустюгском районе.
 Березовка — деревня в Вологодском районе.

Воронежская область
 Берёзовка — село в Аннинском районе.
 Берёзовка — село в Воробьёвском районе.
 Берёзовка — посёлок в Новохопёрском районе.
 Берёзовка — село в Семилукском районе.
 Берёзовка — посёлок в Таловском районе.
 Берёзовка - деревня, ранее в Бутурлиновском районе, затем в составе города Бутурлиновка 

Ивановская область
 Березовка — деревня в Заволжском районе.
 Березовка — деревня в Кинешемском районе.

Иркутская область
 Берёзовка — деревня в Казачинско-Ленском районе.
 Березовка — село в Тайшетском районе.

Калининградская область
 Березовка — посёлок в Багратионовском районе.
 Березовка — посёлок в Гвардейском районе.
 Березовка — посёлок в Гурьевском районе.
 Березовка — посёлок в Неманском районе.
 Березовка — посёлок в Полесском районе.

Калужская область
 Березовка — деревня в Жиздринском районе.
 Березовка — деревня в Людиновском районе.
 Березовка — деревня в Малоярославецком районе.
 Берёзовка — деревня в городском округе город Калуга.

Камчатский край
 Берёзовка — упразднённое село в Соболевском районе.

Карелия
 Берёзовка — посёлок в Кондопожском районе.

Кемеровская область
 Березовка — деревня в городском округе «Город Киселёвск».
 Берёзовка — посёлок в Крапивинском районе.
 Берёзовка — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе.

Кировская область
 Березовка — посёлок в Зуевском районе.
 Берёзовка — деревня в Кикнурском районе.
 Березовка — посёлок в Немском районе.
 Березовка — деревня в Опаринском районе.
 Березовка — деревня в Оричевском районе.
 Березовка — деревня в Санчурском районе.

Костромская область
 Березовка — деревня в Нерехтском районе.
 Березовка — деревня в Островском районе.
 Березовка — деревня в Павинском районе.

Красноярский край
 Березо́вка — село в Абанском районе.
 Берёзовка — пгт в Березовском районе.
 Берёзовка — деревня в Боготольском районе.
 Березовка — село в Большеулуйском районе.
 Березовка — деревня в Ирбейском районе.

Крым
 Берёзовка — село в Раздольненском районе.
 Берёзовка — исчезнувшее село в Красноперекопском районе.

Курганская область
 Берёзовка — деревня в Каргапольском районе.

Ленинградская область

 Берёзовка — деревня в Кировском районе.

Липецкая область
 Березовка — деревня в Грязинском районе.
 Берёзовка — село в Данковском районе.
 Березовка — деревня в Добринском районе.
 Березовка — деревня в Елецком районе.
 Берёзовка — село в Становлянском районе.
 Берёзовка — село в Тербунском районе.

Московская область
 Берёзовка — хутор в Истринском районе.

Нижегородская область
 Березовка — село в Ардатовском районе.
 Берёзовка — деревня в Арзамасском районе.
 Березовка — деревня в Богородском районе.
 Березовка — деревня в Борском районе, Кантауровский сельсовет.
 Березовка — деревня в Борском районе, Краснослободский сельсовет.
 Березовка — деревня в Борском районе, Линдовский сельсовет.
 Берёзовка — село в Вачском районе.
 Берёзовка — деревня в Красночетайском районе.
 Березовка — деревня в Ковернинском районе.
 Березовка — деревня в Лукояновском районе.
 Березовка — деревня в Уренском районе.

Новгородская область
 Березо́вка — деревня в Новгородском районе.
 Березо́вка — деревня в Окуловском районе.

Новосибирская область
 Берёзовка — деревня в Болотнинском районе.
 Берёзовка — посёлок в Здвинском районе.
 Берёзовка — посёлок в Искитимском районе.
 Берёзовка — деревня в Карасукском районе, упразднена в 2002 году
 Берёзовка — деревня в Купинском районе.
 Берёзовка — село в Кыштовском районе.
 Берёзовка — посёлок в Новосибирском районе.
 Берёзовка — деревня в Ордынском районе.

Омская область
 Березовка — село в Азовском Немецком национальном районе.
 Березовка — деревня в Большереченском районе.
 Березовка — деревня в Горьковском районе.
 Берёзовка — деревня в Марьяновском районе.
 Березовка — деревня в Оконешниковском районе.
 Березовка — деревня в Омском районе.
 Березовка — деревня в Павлоградском районе.
 Березовка — деревня в Таврическом районе.

Оренбургская область
 Берёзовка — село в Бузулукском районе.
 Березовка — село в Кваркенском районе.
 Березовка — село в Сорочинском районе.
 Березовка — посёлок в Шарлыкском районе.

Орловская область
 Берёзовка — деревня в Березовском сельском поселении Дмитровского района.
 Березовка — деревня в Бородинском сельском поселении Дмитровского района.
 Березовка — деревня в Колпнянском районе.
 Березовка — деревня в Краснозоренском районе.
 Березовка — село в Покровском районе.
 Березовка — деревня в Свердловском районе.
 Березовка — деревня в Троснянском районе.

Пензенская область
 Берёзовка — деревня в Башмаковском районе, упразднена в 2001 г.
 Березовка — деревня в Бековском районе, упразднена в 1991 г.
 Березовка — село в Колышлейском районе.
 Березовка — посёлок в Мокшанском районе.
 Березовка — село в Неверкинском районе.
 Березовка — деревня в Сердобском районе.
 Берёзовка — село в Тамалинском районе.

Пермский край
 Берёзовка — село в Берёзовском районе.
 Березовка — село в Гайнском районе.
 Березовка — деревня в Еловском районе.
 Березовка — деревня в Ильинском районе.
 Березовка — посёлок в Кудымкарском районе.
 Берёзовка — деревня в Бырминском сельском поселении Кунгурского района.
 Берёзовка — деревня в Ленском сельском поселении Кунгурского района.
 Березовка — деревня в Оханском районе.
 Березовка — деревня в Суксунском районе.
 Березовка — село в Усольском районе.
 Березовка — деревня в Чернушинском районе.
 Березовка — деревня в Чусовском районе.

Приморский край
 Берёзовка — село в Хорольском районе.
 Берёзовка — село в Чугуевском районе.

Псковская область
 Берёзовка — деревня в Великолукском районе.
 Берёзовка — деревня в Островском районе.
 Березовка — деревня в Усвятском районе.

Ростовская область
 Березовка — село в Сальском районе.

Рязанская область
 Березовка — посёлок в Путятинском районе.
 Березовка — деревня в Рязанском районе.
 Берёзовка — село в Сапожковском районе.
 Берёзовка — деревня в Сапожковском районе.

Самарская область
 Березовка — село, Большеглушицкий район.
 Берёзовка — село, центр сельского поселения Берёзовка, Елховский район.
 Березовка — деревня, сельское поселение Красные Дома, Елховский район.
 Березовка — село, Кинель-Черкасский район.
 Березовка — посёлок, Похвистневский район.
 Березовка — посёлок, Челно-Вершинский район.
 Березовка — село, Шигонский район.
 Берёзовка — до 1973 г. название деревни Белоозерная в Кошкинском районе.

Саратовская область
 Березовка — село в Базарно-Карабулакском районе.
 Березовка — село в Балаковском районе.
 Березовка — село в Балашовском районе.
 Берёзовка — село в Марксовском районе.
 Березовка — деревня в Ртищевском районе.
 Березовка — деревня в Турковском районе.
 Берёзовка — село в Энгельсском районе.

Свердловская область
 Берёзовка — деревня в Артинском городском округе.
 Березовка — деревня в Ирбитском районе.

Смоленская область
 Берёзовка — деревня в Дорогобужском районе.
 Березовка — деревня в Духовщинском районе.

Тамбовская область
 Берёзовка — деревня в Кирсановском районе.
 Берёзовка — село в Мордовском районе.
 Берёзовка — деревня в Петровском районе, Плавицкий сельсовет.
 Берёзовка — деревня в Петровском районе, Успеновский сельсовет, упразднена в 2003 г.
 Березовка — деревня в Ржаксинском районе.
 Березовка — деревня в Сампурском районе.
 Березовка — село в Сосновском районе.
 Березовка — деревня в Староюрьевском районе, в 2001 г. включена в состав села Новоюрьево.
 Березовка — село в Токарёвском районе.
 Березовка — село в Уваровском районе.
 Березовка — село в Умётском районе.

Татарстан
 Берёзовка — деревня в Алексеевском районе.
 Берёзовка — посёлок в Альметьевском районе, Борискинское сельское поселение.
 Берёзовка — деревня в Альметьевском районе, Ямашское сельское поселение.
 Берёзовка — посёлок в Бугульминском районе.
 Берёзовка — посёлок в Высокогорском районе.
 Берёзовка — село в Лаишевском районе.
 Берёзовка — посёлок в Нурлатском районе.
 Берёзовка — деревня в Чистопольском районе.

Тверская область
 Березовка — деревня в Жарковском районе.
 Березовка — деревня в Лихославльском районе.
 Березовка — деревня в Максатихинском районе.
 Березовка — деревня в Нелидовском районе.

Томская область
 Берёзовка — деревня в Первомайском районе.

Тульская область
 Березовка — деревня в Алексинском районе.
 Березовка — село в Богородицком районе.
 Березовка — деревня в Богородицком районе.
 Березовка — деревня в Заокском районе.
 Березовка — деревня в Каменском районе.
 Березовка — деревня в Кимовском районе.
 Березовка — деревня в Киреевском районе.
 Березовка — деревня в Ленинском районе.
 Березовка — деревня в Новомосковском районе.
 Березовка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе.

Тюменская область
 Березовка — деревня в Вагайском районе.
 Березовка — посёлок в Нижнетавдинском районе.
 Березовка — деревня в Уватском районе.

Удмуртия
 Березовка — деревня в Дебёсском районе.
 Березовка — деревня в Сюмсинском районе.
 Березовка — деревня в Увинском районе.

Ульяновская область
 Березовка — село в Вешкаймском районе.
 Березовка — село в Майнском районе.
 Березовка — посёлок в Мелекесском районе.
 Березовка — село в Старомайнском районе.

Хабаровский край
 Березовка — пгт, вошёл в Краснофлотский район Хабаровска.

Хакасия
 Березовка — деревня в Алтайском районе.

Челябинская область
 Березовка — деревня в Аргаяшском районе.
 Березовка — посёлок в Брединском районе.
 Березовка — посёлок в Увельском районе.
 Березовка — посёлок в Уйском районе.

Чувашия
 Берёзовка — посёлок в Ибресинском районе.
 Березовка — деревня в Канашском районе.
 Березовка — деревня в Красночетайском районе.

Якутия
 Березовка — село в Мирнинском районе.
 Берёзовка — село в Среднеколымском улусе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Берёзовка — село в Раздольненском районе.
 Берёзовка — исчезнувшее село в Красноперекопском районе.

Украина 
Винницкая область
 Берёзовка — село в Бершадском районе.
 Берёзовка — село в Немировском районе.
 Берёзовка — село в Оратовском районе.
 Берёзовка — село в Черневецком районе.

Донецкая область
 Берёзовка — село в Константиновском районе.

Житомирская область
 Берёзовка — село в Емильчинском районе.
 Берёзовка — село в Житомирском районе.
 Берёзовка — село в Коростенском районе.
 Берёзовка — село в Любарском районе.
 Берёзовка — село в Хорошевском районе.
 Берёзовка — до 1963 г. название села Садовое в Коростышевском районе.

Запорожская область
 Берёзовка — село в Бильмакском районе.

Ивано-Франковская область
 Березовка — село в Рогатинской городской общине.
 Березовка — село в Ивано-Франковской городской общине.

Киевская область
 Березовка — село в Макаровском районе.

Кировоградская область
 Берёзовка — село в Александрийском районе.
 Березовка — село в Бобринецком районе.
 Берёзовка — село в Гайворонском районе.
 Берёзовка — село в Долинском районе.
 Берёзовка — село в Маловисковском районе.
 Берёзовка — село в Устиновском районе.

Луганская область
 Березовка — село в Ровеньковский городской совет.
 Березовка — село в Новопсковском районе.
 Березовка — село в Троицком районе.

Львовская область
 Березовка — село в Пустомытовский район, присоединено к селу Скнилов в 1997 году.
 Березовка — село в Радеховском районе.

Одесская область
 Берёзовка — село в Балтском районе.
 Березо́вка — город в Березовском районе.

Полтавская область
 Берёзовка — село в Гребёнковском районе.
 Березовка — село в Лубенском районе, Березовский сельский совет.
 Березовка — село в Лубенский район, Тарандинцевский сельский совет, ликвидировано в 1990 году.
 Березовка — село в Полтавском районе.

Ровненская область
 Березовка — село в Корецком районе.

Сумская область
 Березовка — село в Великописаревском районе.

Харьковская область
 Березовка — село в Золочевском районе.
 Березовка — село в Красноградском районе.
 Березовка — село в Краснокутском районе.
 Березо́вка — посёлок в Харьковском районе.
 Березовка — село в Шевченковском районе.

Хмельницкая область
 Берёзовка — село в Новоушицком районе.

Черкасская область
 Березовка — село в Маньковском районе.

Черниговская область
 Березовка — село в Борзнянском районе.
 Березовка — село в Репкинском районе.
 Березовка — село в Талалаевском районе.

Реки

Белоруссия 
 Берёзовка (приток Ужицы) — в Витебской области.
 Берёзовка (приток Дисны) — в Витебской области.
 Берёзовка (приток Днепра) — в Могилёвской области.

Казахстан 
 Берёзовка (приток Бухтармы) — в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
Европейская часть
 Берёзовка (приток Устьи) — в Архангельской области.
 Берёзовка (приток Большой Шеньги) — в Архангельской области.
 Берёзовка (приток Моржевки) — в Архангельской области.
 Берёзовка (приток Мягдомы) — в Архангельской области.
 Берёзовка (приток Медведки) — в юго-восточной части Московской области.
 Берёзовка (приток Сестры) — в Московской области.
 Берёзовка (приток Нары) — в Московской области.
 Берёзовка (приток Олицы) — в Псковской области.
 Берёзовка (приток Льсты) — в Псковской области.
 Берёзовка (приток Мги) — в Ленинградской области.
 Берёзовка (приток Пельшмы) (также Морженга) — в Вологодской области.
 Берёзовка (приток Переходы) — в Новгородской области.
 Березовка (приток Волинки) — в Ярославской области.
 Берёзовка (приток Вочи, притока Вохмы) — в Костромской области.
 Берёзовка (приток Вочи, притока Северной Кельтмы) — в Республике Коми.
 Берёзовка (приток Жидоховки) — в Тверской области.
 Берёзовка (приток Икорца) — в Воронежской области.
 Березовка (приток Гущи) — в Ульяновской области.
 Берёзовка (приток Керди) — в бассейне Волги.
 Берёзовка (верхний приток Медведицы) — в бассейне Дона.
 Берёзовка (нижний приток Медведицы) — в бассейне Дона.
 Берёзовка (приток Олымчика) — в бассейне Дона.
 Берёзовка (приток Боковой) — в Кировской области.
 Берёзовка (приток Волманги) — в Кировской области.
 Берёзовка (левый приток Вотки) — в Воткинском районе Удмуртии.
 Берёзовка (верхний приток Камы) — в Пермском крае.
 Берёзовка (нижний приток Камы) — в Башкортостане.
 Берёзовка (верхний приток Летки) — в Республике Коми.
 Берёзовка (нижний приток Летки) — в Республике Коми.
 Берёзовка (река, впадает в Чусовское озеро) — в Республике Коми и Пермском крае.
 Берёзовка (приток Чаньвы) — в Пермском крае.
 Берёзовка (приток Вурлама) — в Пермском крае.
 Берёзовка (приток Пышмы) — в городе Берёзовском Свердловской области.
 Берёзовка (река, впадает в Таватуй) — в Невьянском районе Свердловской области.
 Берёзовка (приток Святицы) — в Кировской области.
 Берёзовка (приток Печоры) — в Республике Коми.
 Березовка (река, впадает в Белое море) — в Кемском районе Карелии.
 Березовка (верхний приток Битюга) (Большая Березовка) — в Тамбовской области.
 Березовка (нижний приток Битюга) (Малая Березовка) — в Тамбовской области.
 Берёзовка (приток Сарбая) — в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

Сибирь
 Березовка (приток Андармы) — в Томской области.
 Берёзовка (приток Васюгана) — в Томской области.
 Берёзовка (приток Иксы) — в Томской области, приток Иксы.
 Березовка (приток Тугояковки) — в Томской области.
 Березовка (приток Улуюла) — в Томской области.
 Березовка (верхний приток Чичкаюла) — в Томской области.
 Березовка (нижний приток Чичкаюла) — в Томской области.
 Березовка (верхний приток Томи) — в Кемеровской области.
 Березовка (нижний приток Томи) — в Кемеровской области.
 Березовка (приток Яи) — в Кемеровской области.
 Березовка (приток Алея) — в Алтайском крае.
 Берёзовка (приток Ануя) — в Алтайском крае.
 Берёзовка (приток Чарыша) — на Алтае.
 Берёзовка (приток Енисея) — в Красноярском крае.
 Берёзовка (приток Чулыма) — в Красноярском крае.
 Берёзовка (приток Колымы) — в Якутии.

Украина 
 Берёзовка (приток Прута) — в Ивано-Франковской области.
 Берёзовка (приток Ингула) — в Кировоградской области.

См. также 
 Берёзовка 1
 Березовка 1-я
 Березовка 2-я
 Новая Берёзовка
 Старая Берёзовка
 Сухая Берёзовка
 Большая Берёзовка
 Новоберезовка